Loaysa ist der Name folgender Personen:

 Garcia de Loaysa Giron (1534–1599), 1598/99 Erzbischof von Toledo 
 García Loaysa (Juan García Loaysa y Mendoza; 1478–1546), Erzbischof von Sevilla, Leiter des Indienrates, Ordensgeneral des Dominikanerordens

Siehe auch:
 Loaísa
 Loasa (Pflanzengattung)
 Loayza (Begriffsklärungsseite)